Фрэнсис Джозеф Ли (; Июнь 1858, Лондон — 12 сентября 1909, там же) — английский шахматист, один из самых известных английских мастеров рубежа XIX—XX вв. Участник ряда крупных международных соревнований, в том числе нескольких матчей и турниров, проводившихся между Великобританией и США по телеграфу.

Спортивные результаты

Книги 
 The Chess Player’s Mentor (1895, совместно с Дж. Госсипом).
 The Complete Chess-Guide (1903, совместно с Дж. Госсипом).

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Великобритании